Luca Mazzanti (Bolonha, 4 de fevereiro de 1974) é um ciclista italiano. Converteu-se em profissional em 1997 no seio da equipa Ceramiche Refin. A sua última equipa foi o Vini Fantini-Selle Italia.

Retirou-se com 39 anos, ao finalizar a temporada de 2013.

Palmarés 
 1998
 GP Brissago - Giro do Lago Maggiore
 Grande Prêmio de Fourmies

 2001
 1 etapa da Ster Elektrotoer

 2003
 1 etapa da Settimana Coppi e Bartali

 2005
 Giro d'Oro
 GP Industria & Artigianato di Larciano
 1 etapa do Giro d'Italia
 G. P. Fred Mengoni
 Due Giorni Marchigiana (ver nota)

 2006
 1 etapa do Giro do Trentino

 2007
 Grande Prêmio de Lugano

Resultados em Grandes Voltas e Campeonatos do Mundo 

―: não participa
Ab.: abandono

Ligações externas 
 Ficha em ProCyclingStats
 Ficha de Luca Mazzanti (siteducyclisme.net)

Ciclistas da Itália
Vencedores de etapas do Giro d'Italia
Naturais de Bolonha